Никола Симић (Београд, 21. децембра 1996) српски је фудбалски голман, који тренутно наступа за Војводину.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Војводина
 Куп Србије : 2019/20.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 Никола Симић на сајту Sortitoutsi 
 

Рођени 1996.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Срема Јаково
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Војводине
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије